Всего в Донецке 5 государственных университетов, 12 институтов, 5 академий (в том числе музыкальная), 14 техникумов, а также 5 частных университетов, 6 колледжей.

Университеты 
 Донецкий национальный университет (бывший Государственный университет, ДонГУ, Педагогический институт);
 Донецкий национальный технический университет (бывший Государственный технический университет, ДонГТУ, Политехнический институт);
 Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького (бывший Государственный медицинский институт, ДонМИ);
 Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. И. Туган-Барановского (бывший Государственный институт торговли);
 Донецкий государственный университет управления (бывшая Академия управления);
 Донецкий университет экономики и права (бывший институт экономики и хозяйственного права);
 Донецкий христианский университет
 Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса;
 Университет менеджмента;
 Государственный университет информатики и искусственного интеллекта (бывший Донецкий институт проблем искусственного интеллекта);

Академии 
 Донецкая государственная музыкальная академия

Институты 
 Донецкий институт психологии и предпринимательства;
 Донецкий институт социального образования (ДИСО);
 Донецкий институт туристического бизнеса;
 Донецкий юридический институт МВД Украины;
 Донецкий институт здоровья, физического воспитания и спорта;
 Донецкий институт предпринимательства;
 Донецкий институт управления;
 Донецкий институт железнодорожного транспорта;
 Донецкий экономико-гуманитарный институт;
 Донецкий институт рынка и социальной политики;
 Донецкий институт автомобильного транспорта;
 Гуманитарный институт Донецкого национального университета
 титу
 Институт Культуры ДонНТУ

Техникумы 
 Донецкий горно-экономический техникум;
 Донецкий горный техникум;
 Донецкий индустриально-педагогический техникум;
 Донецкий индустриальный техникум;
 Донецкий коммерческий техникум;
 Донецкий политехнический техникум;
 Донецкий колледж строительства и архитектуры (бывший строительный техникум);
 Донецкий техникум технологии и дизайна (бывший техникум лёгкой промышленности);
 Донецкий техникум промышленной автоматики;
 Донецкий техникум экономики и химических технологий;
 
 Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум;
 Донецкий экономический техникум;
 Донецкий электрометаллургический техникум;
 Донецкий государственный техникум экономики и химических технологий;

Лицеи 
 ;
 ;
 Донецкий лицей с усиленной военно-физической подготовкой;
 Лицей при ДонНУ;
 Донецкий медицинский лицей при ДонНМУ имени М. Горького;
 Донецкий экономико-правовой лицей;
 Донецкий лицей международной экономики и финансов;
 Донецкий профессиональный лицей сферы услуг
 Донецкий лицей для одарённых и талантливых детей «Интеллект»;
 ;
 ;

Колледжи 
 Донецкий автомобильный колледж;
 Донецкий инженерно-экономический колледж;
 Филиал Харьковского финансово-экономического колледжа;
 Донецкий технический колледж;
 Международный косметический колледж;
 Донецкий Государственный Колледж Пищевых Технологий и Торговли (бывший Донецкий Коммерческий Техникум);
 Донецкий промышленно-экономический колледж.

Училища 
 Донецкое медицинское училище;
 Донецкое музыкальное училище;
 Донецкое училище культуры;
 Донецкое училище милиции МВД Украины;
 Донецкое художественное училище;

См. также

Ссылки 

 
 
 
 
 

 
Списки:Донецкая область